Беспризорный

 Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания
 Беспризорный — ручей, левый приток р. Оччугуй-Юрях, координаты 68°01' 35°51', 
 Беспризорный — ручей, правый приток р. Бахая, координаты 60°58' 37°53', 
 Беспрозванный — ручей, левый приток р. Бом координаты 60°16' 37°57',

См. также

Примечания

Литература

Ссылки